When the Sun Goes Down (Arctic Monkeys), een single uit 2006 van de Arctic Monkeys
 When the Sun Goes Down (Selena Gomez & the Scene), een album uit 2011 van Selena Gomez & the Scene